Frankfurt kan referere til

 Frankfurt am Main – en storby i Hessen
 Frankfurt (Oder) – en by i Brandenburg, tidligere kaldet Frankfurt an der Oder